Немецкие подводные лодки
U-161 (1918)
U-161 (1941)